Берелович — фамилия.
 Берелович, Александр Леонидович (род. 1967) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1997).
 Берелович, Алексис (род. 1943) — французский русист, социолог, историк, переводчик.
 Берелович, Андре (род. 1939) — французский русист, историк.
 Берелович, Владимир (род. 1946) — французский русист, историк, переводчик.